Alberto Giovannini ist der Name folgender Personen:

* Alberto Giovannini (Komponist) (1842–1903), italienischer Komponist
 Alberto Giovannini (Politiker) (1882–1969), italienischer Politiker
 Alberto Giovannini (Journalist) (1912–1984), italienischer Journalist